Fogt ist der Familienname u. a. folgender Persönlichkeiten:

 Christopher Fogt (* 1983), US-amerikanischer Bobsportler und Major der United States Army 
 Luise Fogt  (1846–1921), deutsche Sozialarbeiterin
 Martin Fogt  (* 1955), deutscher Hörfunksprecher und -autor, Sänger und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Vogt (Begriffsklärung)